Beograd, glavni grad Srbije
 1517 Beograd, asteroid nazvan po gradu